Oreneta comuna o oreneta vulgar (Hirundo rustica), ocell de la família dels hirundínids 
 Oreneta cua-rogenca (Hirundo daurica), ocell de la família dels hirundínids 
 Oreneta cuablanca (Delichon urbicum), ocell de la família dels hirundínids 
 Oreneta de ribera (Riparia riparia), ocell de la família dels hirundínids 
 Oreneta gavatxa o fumarell, gènere d'aus de la família dels làrids
 Oreneta de mar, nom genèric d'alguns gèneres d'ocells de la família dels estèrnids